Адамба́ев () — казахская фамилия.

Известные носители:
 Адамбаев, Ади Махамбетулы (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Адамбаев, Балтабай Абдрахманович (1919—1990) — казахский советский литературовед, фольклорист, поэт.
 Адамбаев, Нуртас Абаевич (род. 1981) — казахстанский комедийный актёр, шоумен, режиссёр, продюсер и сценарист.